Григорий VIII (папа римский) (лат. Gregorius PP. VIII, в миру Альберто Сартори ди Морра, итал. Alberto Sartori di Morra; между 1105 и 1110, Беневенто — 17 декабря 1187, Пиза) — папа римский с 21 октября по 17 декабря 1187 года.
 Григорий VIII (антипапа) (лат. Gregorius Octavus, в миру — Морис Бурден; умер 1137) — антипапа с 10 марта 1118 по 22 апреля 1121 года, в период понтификатов пап Геласия II и Каликста II.